MYX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Menyamya (Papua Nuova Guinea)
 Myx, canale televisivo filippino